Boston Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boston Mountain (Idaho)
 Boston Mountain (Virginia)